Thomas Cotton peut désigner :

 Thomas Cotton (1???-1574), homme politique anglais ;
 Thomas Cotton (1594-1662), homme politique anglais ;
 Thomas Cotton (1653-1730), dissident anglais.

Voir aussi 

 Tom Cotton (1977-), homme politique américain.